Polyp (über  von   ‚vielfüßig‘ = ‚Polyp‘) steht für:

 Polyp (Geschwulst),  sichtbare, meist gestielte Ausstülpung der Schleimhaut
 Adenoide, Vergrößerungen des lymphoepithelialen Gewebes im Nasenrachenraum, umgangssprachlich Polypen
 Polyp (Nesseltiere), eines der Stadien in der Individualentwicklung der Nesseltiere (Cnidaria)
 Polyp (Fahrgeschäft), ein 1962 entwickeltes Rundfahrgeschäft
 Kopffüßer, veraltete Bezeichnung, durch Aristoteles und bei einigen Zoologen noch im 19. Jahrhundert

 Nasenpolypen, Ausstülpungen von chronisch entzündeter und ödematöser Schleimhaut in der Nasenhöhle. 

Siehe auch: